

Geografia 
 Mansfield Woodhouse – cittadina della contea del Nottinghamshire, in Inghilterra.
 Woodhouse Eaves – località della contea del Leicestershire, in Inghilterra.

Persone 
 Barbara Woodhouse (1910-1988) – addestratrice di cani britannica
 Charles Woodhouse (1893-1978) – officiale britannico
 Chase G. Woodhouse (1890-1984) – politica statunitense
 Curtis Woodhouse (1980) – calciatore inglese
 Danielle Woodhouse (n. 1969) – ex pallanuotista australiana, medaglista olimpica
 Robert Woodhouse (n. 1966) – ex nuotatore australiano
 Samuel Washington Woodhouse (1821-1904) – chirurgo, esploratore e naturalista statunitense